Bunea:
 Augustin Bunea
 Doina Bunea, un senator român (ales în județul Bihor)
 Gheorghe Bunea Stancu
 Victor Bunea
 Smaranda Oțeanu-Bunea (* 1941, Râmnicu Sărat), compozitor și critic muzical român (de)

Toponime 
:
 Mănăstirea Bunea, o mănăstire ortodoxă din România situată în comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița
:
 Bunea Mare, întrecut: Bunea Română (), județul Timiș
 Bunea Mică, întrecut: Bunea Ungurească (), județul Timiș
 Râul Bunea, județul Timiș

Nume de familie românești
Toponime românești